Subotica, najsjeverniji grad u Srbiji, drugi po broju stanovnika u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
 Subotica (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka, BiH
 Mala Subotica, općina u Međimurskoj županija, Hrvatska
 Banatska Subotica, naselje u općini Bela Crkva, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Srbija